Network Control Program (NCP) — сетевой протокол, который был первым стандартом сетевого протокола в ARPANET. NCP был завершен и представлен в декабре 1970 года рабочей группой Network Working Group (NWG), возглавляемой Стивом Крокером, также изобретателем «Запроса комментариев» Request For Comments.

NCP стандартизировал сетевой интерфейс ARPANET, делая его проще для определения, позволяя все большему количеству сайтов DARPA (Агентство по перспективным оборонным научно-исследовательским разработкам США) присоединяться к сети.

К концу 1971 было 15 сайтов, использующих NCP в молодом Internet:
 Bolt Beranek and Newman
 Carnegie Mellon University
 Case Western Reserve University
 Harvard University
 Lincoln Laboratories
 Массачусетский технологический институт
 NASA at AMES
 RAND Corporation
 Stanford Research Institute
 Stanford University
 System Development Corporation
 University of California at Los Angeles
 University of California of Santa Barbara
 University of Illinois at Urbana
 University of UTAH

Роберт Кан и Винтон Серф позднее опирались на NCP, разрабатывая стандарт TCP/IP — сетевого протокола, который используется в Internet и сегодня.

Ссылки 
  Internet > History > NCP -- Network Control Program , Living Internet
 RFC 33; Crocker, S.; Carr, S.; Cerf, V.; New HOST-HOST Protocol; 12 Feb 1973.
 RFC 36; Crocker, S.; Protocol Notes; 16 Mar 1970 .
 RFC 78; Harslem, E.; Heafner, J.; White, J.; NCP Status Report: UCSB/RAND; Nov 1970.
 Reference Document: RFC 1661
 http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc957981.aspx#mainSection
 https://web.archive.org/web/20120704004813/http://www.networkdictionary.com/protocols/dictionary.php

Сетевые протоколы